Duosnemertes är ett släkte av slemmaskar. Duosnemertes ingår i familjen Amphiporidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Duosnemertes